Tariq Anwar ist der Name folgender Personen:

* Tariq Anwar (Filmeditor) (* 1945), britischer Filmeditor
 Tariq Anwar (Politiker) (* 1951), indischer Politiker